Kroppach kann  stehen für:
 Kroppach, Ortsgemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz

 Kroppach (Fichtenberger Rot), linker Zufluss der Fichtenberger Rot bei Mittelrot, Gemeinde Fichtenberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg; siehe Liste der Zuflüsse der Fichtenberger Rot
 Kroppach (Nister), linker Zufluss der Nister bei Kroppach

Siehe auch:
 Kruppach